Джон Флинн:
  (1882—1964) — американский журналист, работавший в жанре расследования, автор 17 книг о Рузвельте и других темах американской политики, один из учредителей антивоенного комитета «Америка прежде всего».
 Флинн, Джон (1927—1985) — американский писатель, автор детективов.
 Флинн, Джон (1932—2007) — американский кинорежиссёр.